Чаба Феньвеши (; 14 апреля 1943, Будапешт, Венгрия — 3 ноября 2015, там же) — венгерский фехтовальщик, двукратный чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972), чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968).

Спортивная карьера 

Специализировался в фехтовании на шпагах и рапирах. Профессиональную карьеру начал в 1958 г. выступлениями за спортивное общество BVSC. Десятикратный чемпион Венгрии среди шпажистов (в личном зачете: 1973, 1975; в командных соревнованиях: 1968, 1972—1978). Пятикратный чемпион Венгрии среди рапиристов (личный зачет — 1972; командный — 1964, 1969, 1971, 1972.

Первый международный успех пришёл к спортсмену на мировом первенстве по фехтованию в Монреале (1967). когда он стал бронзовым призёром в командных соревнованиях шпажистов.

Участник трех Олимпиад. На летних Играх в Мехико (1968) первенствовал в составе команды венгерских шпажистов, а в личном зачете занял девятое место. Через четыре года в Мюнхене (1972) завоевал две золотые медали в личном и командном первенстве шпажистов, а также стал четвёртым в составе команды рапиристов. На последней своей Олимпиаде в Монреале (1976) остался без наград — в командной шпаге он стал четвёртым, а в индивидуальном зачете в шпаге и в составе команды рапиристов — седьмым.

Трёхкратный чемпион мира в командных соревнованиях шпажистов: в Анкаре (1970), в Вене (1971) и в Гамбурге (1978). Трёхкратный обладатель Кубка Европы (1974—1976).

В 1972 г. был избран «Фехтовальщиком года» Венгрии, в 1995 г. был отмечен Золотым олимпийским кольцом НОК Венгрии.

Профессиональная карьера 
Завершил спортивную карьеру в 1980 г. С 1986 по 1993 гг. был президентом спортивного общества BVSC, с 1989 по 1993 гг. — член исполкома Федерации фехтования Венгрии. В 2001 г. был назначен руководителем отдела экипировки в команде шпажистов BVSC.

В 1968 г. окончил Будапештский медицинский университет, ему была присвоена степень доктора медицины в области хирургии. В 1974 г. он начал исследования в области хирургической онкологии и ему было присвоено звание доцента. С 1994 г. медицинским директором был назначен директором американской онкологической клиники при Научно-исследовательском онкологическом институте .

Ссылки 

 
 http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/gyasz-elhunyt-a-haromszoros-olimpiai-bajnok-fenyvesi-csaba-2447843

Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1968 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1972 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по фехтованию
Фехтовальщики Венгрии